Ardoino – variante del nome proprio di persona italiano maschile Arduino
Ardoino da Piacenza – religioso e cardinale italiano
Nicola Ardoino – patriota italiano, ufficiale garibaldino